Евмолп (или Эвмолп,  «хорошо поющий») — в древнегреческой мифологии основатель элевсинских таинств, родоначальник наследственных жрецов храма Деметры в Элевсине — Евмолпидов.

Сын Посейдона и Хионы, или Посейдона и Терпсихоры), или Аполлона и Астикомы. Мать Хиона, когда родила, бросила его в пучину, чтобы скрыть от отца свою связь с Посейдоном, но Посейдон спас младенца. Вырос в Эфиопии. Женился на дочери Эндия. Пытался совершить насилие над сестрой жены, был изгнан. Стал царем во Фракии, затем призван в Элевсин. Очистил в мистериях Геракла перед спуском последнего в Аид. Воевал с афинянами. Убит Эрехтеем. К нему возводил свой род фракийский царь Котис.

Согласно историку Андрону, Евмолпов было три: старший — отец Керика, второй — внук первого, отец Антифема, третий — правнук второго, сын Мусея, причём посвящение в мистерии открыл Евмолп третий. Либо пас овец, когда в Элевсин пришла Деметра.

Отец Иммарада от Дайры.

 Евмолп. По версии, сын Мусея. Орфей завещал ему таинства своих оргий. Певец. Учитель Геракла. Победил на погребальных играх по Пелию в пении под флейты Олимпа.
 См. также Гесиод. Перечень женщин, фр.227 М.-У.
 Евмолпиды (:en:Eumolpidae). Род в Афинах. Тимофей из рода Евмолпидов — современник Птолемеев.

Примечания

Литература 
 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Аттики
Фракия в древнегреческой мифологии
Цари Фракии